Warwick Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Warwick Township (North Dakota)
 Warwick Township (Ohio)
 Warwick Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Warwick Township (Chester County, Pennsylvania)
 Warwick Township (Lancaster County, Pennsylvania)